Andrea Cisalpino (o Cesalpino, 1519-1603) – botanico, medico e anatomista italiano
 Cisalpino – società ferroviaria che operò tra Svizzera e Italia tra il 1993 e il 2009

Pagine correlate
Cisalpina